Benjaminsen ist der Familienname von:

 Fróði Benjaminsen (* 1977), färöischer Fußballspieler
 Vidar Benjaminsen (* 1962), norwegischer Ski-Orientierungsläufer